Det finns flera biografiska artiklar om personer med namnet Johan Nordenfalk:

För landshövdingen, se Johan Nordenfalk (landshövding)
 För justitiestatsministern, se Johan Nordenfalk (1796–1846)
 För riksdagsmannen, se Johan Nordenfalk d.y. (1830–1901)
 För förläggaren, se Johan Nordenfalk (förläggare) (1897–1980)
 För statssekreteraren, se Johan Nordenfalk (statssekreterare) (1934–2020)